

Топоніми 
 Ґодо — містечко в Японії, у префектурі Ґіфу.

Персоналії 

 Ґодо Такуо (1877–1956) — японський політик.

Див. також
 Годо (значення)